Mál (heraldika)
Mál (település) (Mal), egykori község Romániában, ma Nándorhegy része